

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6 
 Szklary – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Bystrzyca Kłodzka
 Szklary – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Ząbkowice Śląskie 
 Szklary – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Jerzmanowice-Przeginia 
 Szklary – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Kamiennik 
 Szklary – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Jaśliska
 Szklary – wieś w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Hyżne
 Litwa
 Szklary (okręg olicki) 
 Szklary (okręg wileński)

Zobacz też 
 Szklary Dolne, Szklary Górne